Jméno Eva Morávková patří níže uvedeným osobám:

 Eva Morávková (kostýmní výtvarnice) – kostýmní divadelní a filmová výtvarnice, manželka režiséra Vladimíra Morávka
 Eva Morávková (politička) (* 1979) – místopředsedkyně SUVERENITY - Blok Jany Bobošíkové
 Eva Morávková (ekonomka) (* 1953) – autorka učebnic cestovního ruchu

Reference